Aveleda se puede referir a:

Aveleda, freguesia portuguesa del municipio de Braga.
Aveleda, freguesia portuguesa del municipio de Braganza.
Aveleda, freguesia portuguesa del municipio de Vila do Conde.
Aveleda (Lousada)